ФК Полонија Варшава () је пољски фудбалски клуб из Варшаве. Основан је 1911. године. Фузионисао се са Гроцлином из 1. лиге, тако да је клуб преузео његову позицију у елитном рангу, док је Гроцлин је отишао у 5. лигу. Има велику традицију и најстарији је тим у Варшави.

Успеси 
 Екстракласа
 Првак (2): 1946, 2000.
 Други (3): 1921, 1926, 1998.

 Куп Пољске
 Освајач (2): 1952, 2001.

 Суперкуп Пољске
 Освајач (1): 2000.

 Лига куп Пољске
 Освајач (1): 2000.

 Интертото куп
 Полуфинале (1): 1999. године полуфиналисти

Европски резултати

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

П
Спорт у Варшави